Ungaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ungaran (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Ungaran, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Ungaran, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Ungaran, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar